Moș Crăciun caută Crăciuniță se poate referi la:

Moș Crăciun caută Crăciuniță (titlu original: The Santa Clause 2), film de Crăciun din 2002 cu Tim Allen și regizat de Michael Lembeck
Moș Crăciun caută Crăciuniță (titlu original: Single Santa Seeks Mrs. Claus), film de Crăciun din 2005 cu Crystal Bernard, Steve Guttenberg și regizat de Harvey Frost.